Franciaország
Bellegarde, település Franciaországban, Gard megyében
Bellegarde, település Franciaországban, Gers megyében
Bellegarde, település Franciaországban, Loiret megyében
Bellegarde, település Franciaországban, Tarn megyében
Bellegarde-en-Diois, település Franciaországban, Drôme megyében
Bellegarde-sur-Valserine, település Franciaországban, Ain megyében
Bellegarde-du-Razès, település Franciaországban, Aude megyében
Bellegarde-Sainte-Marie, település Délnyugat-Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Bellegarde-Poussieu, település Franciaországban, Isère megyében